Schuiten ist der Familienname folgender Personen:

 François Schuiten (* 1956), belgischer Comiczeichner und Comicszenarist
 Luc Schuiten (* 1944), belgischer Architekt
 Roy Schuiten (1950–2006), niederländischer Radrennfahrer